Ранчо Мендез има више значења:

 Ранчо Мендез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Мендез, Колонија Силва (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Мендез (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Мендез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику